Guayaba de monte puede referirse a:
 el nombre común de la planta Campomanesia speciosa; o
 el nombre común de la planta Rhigospira quadrangularis.